Ferulago capillaris är en flockblommig växtart som beskrevs av Antonio Xavier Pereira Coutinho. Ferulago capillaris ingår i släktet Ferulago och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
capillaris